Gerichtsplatz steht für:

 Gerichtsplatz (Bozen)
 Gerichtsplatz Vollmarshausen